Intel core 2 Extreme QX9770 - model 4-rdzeniowego procesora firmy Intel. Procesor oparty na jądrze Penryn, ma 12MB pamięci cache, szynę FSB 400MHz oraz mnożnik 8x co daje prędkość 3,2GHz.

Zobacz też
 Intel
 Intel Core 2
 Penryn
 Procesor

Procesory Intel